Бокс на XXVI Летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны 

Грузия, Ирландия, Марокко два раза попадали в ¼ финала (1,5 очка); Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Дания, Индонезия, Иран, Италия, Китай, Колумбия, Монголия, 
Польша, Сейшельские острова, Хорватия и Швеция по одному разу (0,75 очка).
Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Навигация